Koninkrijk Finland (1742)
 Koninkrijk Finland (1918)

Finland